Коббс () — английская фамилия.

Известные носители 
 Коббс, Билл (род. 1934) — американский актёр.
  (род. 1989) — американский боксёр, чемпион Североамериканской боксёрской федерации в полусреднем весе (с 2019).
  (род. 1967) — американская волейболистка, бронзовая медалистка летних Олимпийских игр (1992).
  (род. 1991) — американский и черногорский баскетболист, финалист Кубка Германии в составе клуба «Бавария» (2016) и Кубка Франции в составе «Ле-Ман» (2018).
 Коббс, Дон (1942—2013) — американский боксёр, победитель турнира «Золотые перчатки» в полусреднем весе (1964—1965).
  (1796—1861) — американский религиозный деятель, епископ Алабамы Епископальной церкви (с 1844).
  (род. 1983) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».
  (род. 1981) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс» (2005).
  (род. 1981) — американская музыкантка, лауреат премии «Грэмми» за лучшую госпел-композицию (2014) и премии журнала Billboard за госпел-альбом и как лучший госпел-музыкант (2018).
 Коббс, Чарльз — американский гребец, бронзовый медалист Чемпионата мира в лёгких четвёрках без рулевого (1985).

См. также